Шелыгино — название нескольких населённых пунктов:
 Шелыгино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Шелыгино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области (Шестаковское сельское поселение).
 Шелыгино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области (Шонгское сельское поселение).
 Шелыгино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Шелыгино — деревня в Антроповском районе Костромской области.